Miejscowości w USA:
 Clearview – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okfuskee
 Clearview – wieś w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ohio
 Clearview – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish

Miejscowości w Kanadzie:
 Clearview w Ontario